Ампар () — абхазская фамилия. Известные носители:

 Андрей (Ампар) (в миру Адриан Тариэлович Ампар; род. 1971) — абхазский иконописец, настоятель Ново-Афонского монастыря.
 Ампар, Рафаэль Шлатерович (род. 1964) — абхазский политик.